Polownewa (), weibliche Form des Familienname Polownew folgender Personen:

 Anna Jewgenjewna Polownewa (* 1984), russische Ringerin
 Polownewa, der Mädchenname der russischen Drehbuchautorin Jekaterina Andrejewna Łatanowa (* 1979)

 Auch
 Polownewa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk